Alexander Wassiljewitsch Adrianow (; * 7. November 1854, in Beloserskoje, Gouvernement Tobolsk, heute Oblast Kurgan; † 7. März 1920 in Tomsk) war ein russischer Forschungsreisender und Ethnologe. Sein bekanntestes Werk ist seine Reisebeschreibung des Altai und des Sajangebirges, die 1888 in Sankt Petersburg erschien.

Er war unter anderem Träger des Ordens der Heiligen Anna und des Sankt-Stanislaus-Ordens.

Schriften 
 Putešestvie na Altaj i za Sajany, soveršennoe v 1881 godu po poručeniju Imperatorskago russkago geografičeskago Obščestva členom sotrudnikom A.V. Adrianovym «Путешествие на Алтай и за Саяны, совершённое в 1881 году по поручению Императорского Русского Географического общества членом-сотрудником А. В. Адриановым», Зап. Императорского Русского Географического общества по общей географии, СПб, 1888, т.11

Weblinks 
 Alexander Wasiljewitsch Adrianow (1854-1920) (russisch)
 Адрианов Александр Васильевич Biografie und Dokumente (russisch)

Asienforscher
Ethnologe
Träger des Ordens der Heiligen Anna
Träger des Sankt-Stanislausordens (Russland)
Russe
Geboren 1854
Gestorben 1920
Mann